Калюжна Галина Михайлівна — українська поетеса, піснярка, педагог, журналіст.
 Калюжна Галина Юхимівна — голова Мінського об'єднання українців «Заповіт».

Також 
 Калюжний
 Калюжне

Сторінки зі списками однофамільців-тезок